Татвин (; около 670, Мерсия, — , Кентербери) — 9-й архиепископ Кентерберийский (731—734).

Биография 
Татвин — уроженец Мерсии, известен в основном по работе Беды Достопочтенного «Historia ecclesiastica gentis Anglorum» («Церковная история народа англов»), в которой имеются сведения о его пребывании монахом, а затем настоятелем монастыря в  (ныне — в северо-западной части графства Лестершир), широко известным благодаря своей благочестивости, мудрости и блестящему знанию Библии.

В воскресенье, 10 июня 731 года Татвин был рукоположён четырьмя епископами в Кентербери. В 733 году получил паллиум в Риме, также известно о проведении им рукоположения епископов Линдси и Селси. Умер 30 июля 734 года и похоронен в Кентербери. Впоследствии канонизирован, память празднуется 30 июля.

Труды 
До наших дней дошли две работы Татвина: базовый курс латинской грамматики и сборник из сорока загадок (metrical enigmata) латинским гекзаметром (каждое стихотворение насчитывало от четырёх до двенадцати строк, первые и последние буквы первой строки каждой загадки образовывали два акростиха). Большинство специалистов сходятся во мнении, что Татвин был вдохновлён аналогичными работами настоятеля  Альдхельма. Исследователи считают этот сборник способом распространения христианского знания в англосаксонском обществе (благодаря подбору зашифрованных в тексте понятий: «колокол», «алтарь», «крест» и т. п.); позднее некий  дополнил работу Татвина шестьюдесятью загадками, поскольку традиционно такие сборники должны были включать именно сто стихов.

Примечания

Литература 
 
 T. Arnold, ed., Symeonis monachi opera omnia, 2 vols., RS, 75 (1882-5); repr. (1965)
 V. Law, Grammar and grammarians in the early middle ages (1997), pp. 105—106, 109—113
 V. Law, The Latin and Old English glosses in the Ars Tatuini, Anglo-Saxon England, 6 (1977), 77-89
 V. Law, The transmission of the Ars Bonifaciiand the Ars Tatuini, Revue d’Histoire des Textes, 9 (1979), 281—288
 M. Lapidge, Anglo-Latin literature, 600—899 (1996), 370—371

Ссылки 
 Michael Lapidge. Tatwine // Oxford Dictionary of National Biography
 A companion to Old and Middle English literature (edited by L.C.Lambdin and R.T.Lambdin) pp. 339, 340, 346, 347

Государственные деятели Англии
Англосаксонские архиепископы VIII века
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Англии
Христианские святые VIII века
Католические архиепископы Кентерберийские